Исарн:

 Исарн I — граф Пальярса (920—948), представитель Пальярсской династии.
 Исарн I — граф Рибагорсы (около 990—1003; в 960/970—около 990 — граф-соправитель), представитель Рибагорсской династии.